Carl Crome ist der Name folgender Personen:

 Carl Crome (Pädagoge) (1794–1871), deutscher Gymnasiallehrer, Verfasser von Schulprogrammen
 Carl Crome (Jurist) (1859–1931), deutscher Rechtswissenschaftler und Amtsrichter
 Carl Crome-Schwiening (1858–1906), deutscher Schriftsteller, Redakteur und Dramaturg